Arrondissement de Saint-Denis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arrondissement de Saint-Denis (arrondissement i Frankrike), departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France,

Réunion 

 Saint-Denis (arrondissement i Réunion), 

Robotskapade Frankrikeförgreningar